Álbum — coleção de músicas lançadas juntas comercialmente em um formato de áudio
 Álbum de cromos — álbum de figurinhas
 Álbum de fotografia — álbum de fotos

Álbuns musicais 
 Álbum (álbum de Barão Vermelho)
 Álbum (álbum de Lu)
 Album (álbum de Public Image Ltd)

Desambiguações de música